Faltona ima više značenja:
 Faltona, Arezzo
 Faltona, Firenze